Michael York kan avse:

 Michael York (skådespelare), brittisk skådespelare
 Michael York (landhockeyspelare)
 Mike York, ishockeyspelare
 Mike York (basebollspelare), tidigare MLB-pitcher
 Mickey York, amerikansk sportjournalist